Benifaió kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benifaió (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Benifaió (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar